«Eugenio Álvarez» - conjunto del nombre propio Eugenio y el apellido Álvarez - puede referirse a:

Personajes 
 Eugenio Álvarez Dumont (1864-1927), pintor español.
 Eugenio Álvarez Gómez (1942-), político español.
 Eugenio Alvarez (1918-1976), político estadounidense (:w:en).